«Машъал»-2 — узбекстанская футбольная команда из города Мубарек, фарм-клуб «Машъала».

Названия 
 2006-2007 — «Машъал»-2.
 2008-2012 — «Машъал-Академия».
 2013 — ФШ «Машъал».
 с 2014 — «Машъал»-2.

История 
Основан не позднее 2005 года. 11 сезонов (2006-2012 и 2014-2017) выступал в Первой лиге чемпионата Узбекистана.

Достижения 
 2-е место в Первой лиге (2009).

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts

Футбольные клубы Кашкадарьинской области